An der Qualifikation zur U-23-Fußball-Asienmeisterschaft 2016 beteiligten sich 43 der insgesamt 47 Mitgliedsverbände der AFC. Lediglich Bhutan, Guam, die Nördlichen Marianen und Turkmenistan nahmen nicht teil. Die Endrunde wurde an Katar vergeben, dessen Mannschaft damit automatisch für die Runde der letzten 16 Mannschaften qualifiziert war. Die restlichen 42 Mannschaften mussten sich in der Vorrunde qualifizieren.

Modus 
Die ursprünglich 43 Nationalmannschaften wurden dabei nach ihrer geographischen Lage in die West- und Ostregion aufgeteilt. Zur Westregion gehören Länder in West-, Zentral- und Südasien und zur Ostregion Länder in Südost- und Ostasien sowie Australien.

Die Westregion setzte sich aus drei Gruppen mit fünf Mannschaften und zwei Gruppen mit vier Mannschaften und die Ostregion aus fünf Gruppen mit vier Mannschaften zusammen. Sämtliche Nationalauswahlen wurden in neun Töpfe eingeteilt, wobei die Töpfe 1 bis 4 und 6 bis 9 jeweils fünf Teams umfassten, während sich im Topf 5 drei Teams befanden. Entscheidend für die Topfeinteilung war das Abschneiden bei der U-22-Fußball-Asienmeisterschaft 2013.

In den einzelnen Gruppen traten die Nationalmannschaften einmal gegen jede andere auf einer festen Spielstätte an. Die Spiele der Gruppen A und C bis J wurden zwischen dem 23. und 31. März 2015 ausgetragen. Die Gruppe B wurde aufgrund von Bombenanschlägen und ziviler Unruhe in der vorgesehenen Stadt zunächst aufgeschoben. Sie fand vom 16. bis zum 24. Mai 2015 statt. Die zehn Gruppensieger und die fünf besten Zweitplatzierten von allen Gruppen qualifizierten sich schließlich für die Endrunde.

Gruppeneinteilung 
Die Auslosung fand am 4. Dezember 2014 in Kuala Lumpur um 11 Uhr Ortszeit statt und ergab folgenden Gruppen.

Westregion

Ostregion 

Anmerkung

Gruppen

Gruppe A 
Die Spiele fanden alle im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat (Oman) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe B 
Die Spiele sollten ursprünglich alle vom 23. bis zum 31. März 2015 im Punjab-Stadion in Lahore (Pakistan) stattfinden, wurden dann aber aufgrund von Bombenanschlägen und ziviler Unruhe in der Stadt abgesagt. Als Ersatz wurde das Al Qattara Stadium in al-Ain (Ver. Arab. Emirate) ausgewählt. Die Mannschaft aus Turkmenistan zog sich am 8. Mai 2015 aus dem Wettbewerb zurück.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C 
Die Spiele fanden alle im PAS Stadium oder im Azadi-Stadion in Teheran (Iran) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe D 
Die Spiele fanden alle im Fujairah Club Stadion in Fudschaira (Ver. Arab. Emirate) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe E 
Die Spiele fanden alle im Bangabandhu National Stadium in Dhaka (Bangladesch) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe F 
Die Spiele fanden alle im Nationalstadion Kaohsiung in Kaohsiung (Republik China auf der Insel Taiwan) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe G 
Die Spiele fanden alle im Rajamangala-Nationalstadion in Bangkok (Thailand) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe H 
Die Spiele fanden alle im Gelora-Bung-Karno-Stadion in Jakarta (Indonesien) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe I 
Die Spiele fanden alle im Shah Alam Stadium in Shah Alam (Malaysia) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe J 
Die Spiele fanden alle im Nationalstadion von Laos in Vientiane (Laos) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Rangliste der Gruppenzweiten 
Neben den zehn Gruppensiegern qualifizierten sich auch die besten fünf Gruppenzweiten für die Endrunde. Um alle Gruppenzweiten vergleichbar zu machen, wurden in den Fünfergruppen (Gruppe A und C) die Spiele des Gruppenzweiten gegen den Gruppenletzten nicht berücksichtigt.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft

Einzelnachweise 

Qualifikation 2016
Fußballveranstaltung 2015